Маргарет Мэриэн Макпартлэнд (, урождённая Тёрнер ; ) — британо-американская джазовая пианистка, композитор, писательница и радиоведущая.

Училась играть на скрипке и фортепиано. Во время Второй мировой войны давала концерты в воинских частях. В 1945 году она уехала во Францию, где вышла замуж за музыканта Джимми Макпартлэнда. После переезда в США в 1951 году основала собственное трио. В 1969 году она основала звукозаписывающую компанию  Halcyon Records. Помимо джазовой музыки исполняла также классические произведения.

Была автором и ведущей программы «Marian McPartland’s Piano Jazz», выходившей в эфир с 1978 по 2011 годы на Национальном Общественном Радио.

Дискография 
 Jazz at Storyville (Savoy, 1951)
 Lullaby of Birdland (Savoy, 1952)
 Marian McPartland Trio (Savoy, 1952)
 The Magnificent Marian McPartland at the Piano (Savoy, 1952)
 Moods (Savoy, 1953)
 Jazz at the Hickory House (Savoy, 1953)
 Marian McPartland at the Hickory House (Capitol, 1954)
 Marian McPartland After Dark (Capitol, 1956)
 The Marian McPartland Trio (Capitol, 1956)
 Marian McPartland Trio with Strings: With You in Mind (Capitol, 1957)
 Merrill at Midnight (EmArcy, 1957)
 Marian McPartland Trio: At the London House (Argo, 1958)
 Marian McPartland Plays the Music of Leonard Bernstein (Time, 1960)
 Jimmy and Marian McPartland Play TV Themes (Design, 1960)
 Marian McPartland: Bossa Nova + Soul (Time, 1963)
 She Swings with Strings (Marian McPartland with the Frank Hunter Orchestra) (Sesac, 1964)
 My Old Flame: Marian McPartland Performs the Classic Hits of Sam Coslow (Dot, 1968)
 Interplay (Halcyon, 1969)
 Elegant Piano: Solos and Duets by Teddy Wilson and Marian McPartland (Halcyon, 1970)
 Marian McPartland: A Delicate Balance (Halcyon, 1972)
 Live at the Monticello: Jimmy and Marian McPartland (Halcyon, 1972)
 Swingin': Marian and Jimmy McPartland and Guests (Halcyon, 1973)
 Marian McPartland: Plays the Music of Alec Wilder (Halcyon, 1974)
 Marian McPartland: Solo Concert at Haverford (Halcyon, 1974)
 Let It Happen (RCA, 1974)
 The Maestro and Friend: Marian McPartland and Joe Venuti (Halcyon, 1974)
 Concert in Argentina: Earl Hines, Teddy Wilson, Marian McPartland, Ellis Larkins (Halcyon, 1974)
 Marian McPartland: Plays the Music of Alec Wilder (Halcyon, 1974)
 Live in Tokyo: Marian McPartland and Hank Jones (TDK, 1976)
 Now's the Time (Halcyon, 1977)
 Tony Bennett, the McPartlands, and Friends Make Magnificent Music (Improv, 1977)
 From This Moment On (Concord, 1978)
 Marian McPartland: Live at the Carlyle (Halcyon, 1979)
 Ambiance (Jazz Alliance, 1970)
 At the Festival (Concord, 1979)
 Portrait of Marian McPartland (Concord, 1980)
 Marian McPartland: At the Festival (Concord, 1980)
 Marian McPartland and George Shearing: Alone Together (Concord, 1982)
 Personal Choice (Concord, 1982)
 Willow Creek and Other Ballads (Concord, 1985)
 Marian McPartland Plays the Music of Billy Strayhorn (Concord, 1987)
 Marian McPartland Plays the Benny Carter Songbook (Concord, 1990)
 Marian McPartland: Live at the Maybeck Recital Hall, Volume Nine (Concord, 1991)
 In My Life (Concord, 1993)
 Marian McPartland Plays the Music of Mary Lou Williams (Concord, 1994)
 Live in Tokyo: Marian McPartland and Hank Jones (Concord, 1994)
 Live at Yoshi's Nitespot (Concord, 1995)
 Marian McPartland with Strings: Silent Pool (Concord, 1997)
 Marian McPartland's Hickory House Trio: Reprise (Concord, 1999)
 Marian McPartland: Just Friends (Concord, 1999)
 Marian McPartland: Portraits (NPR, 1999)
 Marian McPartland: The Single Petal of a Rose, The Essence of Duke Ellington (Concord, 2000)
 Marian McPartland and Willie Pickens: Ain't Misbehavin' – Live at the Jazz Showcase (Concord, 2001)
 Windows (Concord, 2004)
 Marian McPartland Trio with Joe Morello and Rufus Reid – Live in New York (Concord, 2005)
 Marian McPartland & Friends: 85 Candles – Live in New York (Concord, 2005)
 Twilight World (2008)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Государственного университета Боулинг Грин
Почётные доктора Бэйтского колледжа